Get Nice!  è il nono album in studio della band statunitense rapcore Zebrahead, pubblicato nel 2011.

Tracce

Note

Collegamenti esterni 
 

Album pubblicati dalla Rude Records